Râul Milcov se poate referi la:

 Milcov - afluent al râului Olt
 Milcov - afluent al râului Putna